Juzhen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Южен, distrikt, Plovdiv, Obsjtina Plovdiv,

Kina 

 Juzhen (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar